Förtjänst kan syfta på:

 Förtjänst – det att göra sig förtjänt av någonting
 Förtjänst – intäkter minus kostnader, se vinst
 Förtjänst (teologi) – en teologisk term för föreställningen att Gud belönar goda gärningar